

Persone 
 Giovanni Vollaro – patriota e militare italiano
 Saverio Vollaro – poeta, critico cinematografico e traduttore italiano

Altro 
 Clan Vollaro – sodalizio camorristico di Napoli